La dénomination « château du Puy » peut concerner les châteaux français suivants :
 le château du Puy à Faverelles dans le Loiret,
 le château du Puy à Perpezac-le-Blanc dans la Corrèze,
 le château du Puy à Ruillé-Froid-Fonds dans la Mayenne,
 le château du Puy à Tercillat dans la Creuse,
 le château du Puy à Tourrettes, dans le Var.

Puy